Plaats in Indonesië
 Sirnasari (Jatinunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Sirnasari (Leles), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sirnasari (Pabuaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sirnasari (Sariwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sirnasari (Surade), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sirnasari (Tanjungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java